Циннер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Циннер, Поль (1890—1972) — австрийский писатель, режиссёр и продюсер
 Циннер, Хедда (1907—1994) — немецкая писательница, актриса, журналистка и радиоведущая.
 Циннер, Эмил (1909—1942) — чехословацкий шахматист.
 Циннер, Эрнст (1886−1970) — немецкий астроном и историк астрономии.